Töreboda (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Töreboda (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.